Лос Каналес има више значења:

 Лос Каналес (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Каналес (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Каналес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Каналес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику